

Geografia
 Crittenden – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Kentucky
 Crittenden – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato della Virginia
 Contea di Crittenden – contea dello Stato dell'Arkansas, negli Stati Uniti
 Contea di Crittenden – contea dello Stato del Kentucky, negli Stati Uniti

Persone
 George Bibb Crittenden – generale statunitense
 John Crittenden Duval – scrittore statunitense
 John Jordan Crittenden – politico statunitense
 Naya Crittenden – pallavolista statunitense